Малый Заход — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Заход — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Малый Заход — деревня в Парфинском районе Новгородской области.